«Lollipop (Param Pam Pam)» — дебютный сингл румынской певицы Александры Стан, вышедший в 2009 году. В начале 2010 года композиция достигла румынских чартов, где оказалась в Тор-20. После успеха следующего сингла — «Mr. Saxobeat», песня была выпущена заново в середине 2011 года для цифровой дистрибуции в Бельгии, США и Франции. В песне содержит семпл из песни «Fergalicious» певицы Fergie.

Музыкально видео 
Видеоклип был снят в марте 2010 года на студии MediaPro рядом с Бухарестом. К сентябрю 2011 года видео на YouTube просмотрело более 8 000 000 человек.

Список композиций

Выступление в чартах

История релиза

Примечания 

Синглы Александры Стан
Песни Румынии